

Postacie 
 Kot w butach – postać z popularnej baśni ludowej, a także tytuł tej baśni
 Kot w butach – postać z serii filmów o Shreku

Tytuły dzieł 
Kinematografia:
 Kot w butach – japoński film animowany z 1969 roku
 Kot w butach – japoński serial animowany z 1992 roku
 Kot w butach – niemiecki film aktorski z 2009 roku
 Kot w butach – amerykański film animowany z 2011 roku
 Kot w butach – radziecki krótkometrażowy film animowany z 1968 roku w reżyserii sióstr Brumberg

Inne:
 Kot w butach – balet Bogdana Pawłowskiego